Подгај може да се односи на:

 Подгај (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Подгај (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Подгај (Томиславград), насеље у општини Томиславград, Федерација БиХ, БиХ
 Подгај (Шентјур), насеље у општини Шентјур, Република Словенија

Види још 
 Гај (вишезначна одредница)